Georges Danton, een belangrijke figuur in de Franse Revolutie
Danton (1921), een film van Dimitri Buchowetzki
Danton (1931), een film van Hans Behrendt
Danton (1970), een televisiefilm met onder anderen Anthony Hopkins
Danton (1983), een film van Andrzej Wajda
Danton (schip), een Frans slagschip
De Danton-klasse, een klasse slagschip genoemd naar de Danton